śnieżnik – pojęcie z dziedziny glacjologii
 śnieżnik – roślina cebulowa z rodziny hiacyntowatych
 Śnieżnik – najwyższy szczyt Masywu Śnieżnika w Sudetach Wschodnich na pograniczu polsko-czeskim
 śnieżnik – ptak z rodziny kurowatych
 śnieżnik – rodzaj ssaka z rodziny chomikowatych

Zobacz też 
 Śnieżnik R-502 – polski radioodbiornik produkowany w latach 80. XX wieku
 Mały Śnieżnik – drugi co do wielkości szczyt Masywu Śnieżnika